Radino (Gabrovo) - dorp in de Bulgaarse oblast Gabrovo
 Radino (Ivanovo) - dorp in de Russische oblast Ivanovo
 Radino (Koersk) - dorp in de Russische oblast Koersk
 Radino (Rjazan) - dorp in de Russische oblast Rjazan